Führich ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Führich (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Ernst Führich (* 1948), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Joseph von Führich (1800–1876), österreichischer Maler religiöser Themen und Historienmaler
 Wenzel Führich (1768–1836), böhmischer Maler und Schneidermeister